Angharad James (1677-1749) arpista e poetessa gallese
 Angharad James (n. 1994) calciatrice gallese